Yilgarnia linnaei is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Yilgarnia linnaei werd in 2008 beschreven door Main.

Nemesiidae